Премьер-лига по дартсу 2013 — 9-й турнир премьер-лиги под эгидой PDC. Проходит в Англии с 7 февраля по 16 мая 2013 года.

Турнир стартует на Одиссей Арене в Белфасте 7 февраля 2013 года. Финал состоится 16 мая на арене O2 в Лондоне.

Формат соревнований — круговая система с 10 участниками. Все игроки встретятся каждый с каждым в первых 9 раундах, матчи из 12 легов. Далее игроки на последних двух позициях вылетают из турнира, и лига продолжается из 8 оставшихся игроков. Каждый с каждым встретится снова на оставшиеся 5 раундов, матчи из 14 легов. После чего первая четверка выходит в полуфинал. За победу начисляется два очка, за ничью — одно.

Фил Тейлор — действующий чемпион, выигравший шесть титулов.

Квалификация 

Принимают участие игроки из первой четверки мирового рейтинга, а также игроки, показавшие хорошие результаты за прошедший сезон и за прошедшие Премьер-лиги.

 Фил Тейлор — действующий и шестикратный чемпион Премьер-лиги
 Адриан Льюис — двукратный чемпион мира
 Джеймс Уэйд — чемпион Премьер-лиги 2009
 Майкл ван Гервен — чемпион World Grand Prix 2012
 Саймон Уитлок — чемпион Европы 2012
 Энди Гамильтон — полуфиналист Премьер-лиги 2012
 Уэс Ньютон — финалист чемпионата Европы 2012
 Раймонд ван Барневельд — пятикратный чемпион мира, чемпион Grand Slam 2012
 Гэри Андерсон — чемпион Премьер-лиги 2011
 Роберт Торнтон — чемпион UK Open 2012

Арены

Игры

7 февраля 
 Белфаст

14 февраля 
 Абердин

21 февраля 
 Борнмут

28 февраля 
 Экзетер

7 марта 
 Ноттингем

14 марта 
 Манчестер

21 марта 
 Кардифф

28 марта 
 Глазго

4 апреля 
 Брайтон

Таблица 

Условные обозначения: И — игр сыграно; В — выигрыши; Н — ничьи; П — поражения; ЛВ — легов выиграно; ЛП — легов проиграно; +/- — разница выигранных и проигранных легов; Б — брейков (взятый лег на чужой «подаче»); А — средняя сумма за подход; HC — максимальный чекаут; С% — процент чекаута; О — очки. 
Последнее обновление: 22:35, 30 марта 2013 (UTC).

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира возрос с 450 тысяч фунтов стерлингов до 520 тысяч.

Примечания 

Турниры по дартсу